Generația pierdută se poate referi la mai multe perioade în literatura universală:
 Generația pierdută (Occident), a scriitorilor născuți în perioada 1883-1900 în Occident (Statele Unite ale Americii, Europa de Vest), care au activat începând din anii 1920
 Generația pierdută (România), a scriitorilor români născuți în anii 1910-1920, al căror debut literar a fost întârziat de instalarea socialismului în țară